Standarte steht für:

 Standarte, ein Feldzeichen und eine Fahne
 Standarte (Drittes Reich), in den sogenannten „NS-Kampforganisationen“ das Äquivalent eines Regiments
 in der Jägersprache der Schwanz des Fuchses und des Wolfs
 Standarte (Band), eine neonazistische Synthie-Pop- und Techno-Band

Die Standarte steht für:

 Die Standarte, Filmdrama von Ottokar Runze aus dem Jahr 1977
 Die Standarte (Roman), Roman von Alexander Lernet-Holenia
 „Die Standarte – Beiträge zur geistigen Vertiefung des Frontgedankens“, Zeitschrift des Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten

Siehe auch:

 Stander
 Objektivstandarte
 Filmstandarte (Kameras)